Der Badminton World Cup 1983 fand vom 16. bis zum 21. August 1983 im Stadium Negara in Kuala Lumpur statt. Das Preisgeld betrug 118.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Endrundenergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 
 3rd Quartz Alba World Cup Badminton Championships
 'Iceman' versus Frost
 Halbfinalresultate
 Finalresultate
 https://badmintonmuseet.dk/wp-content/uploads/2019/07/1983_08.pdf

1983
World Cup 1983
World Cup 1983